Abdij van Saint-Wandrille in Normandië, vroeger Abdij van Fontenelle genoemd
Abdij van Fontenelle (Maing) in Frans-Henegouwen